Damian Yee est un designer de mode franco-jamaïcain (né le 5 décembre 1967 à Kingston en Jamaïque). Il a passé son enfance en Jamaïque et a suivi des études générales à l'École d'art d'Edna Manley avant d'obtenir un diplôme Bachelor en Arts appliqués à Toronto en 1999. Il s'est ensuite installé à Paris, où il réside depuis plus de 30 ans. Il est connu pour ses créations de mode innovantes qui restent dans l'élégance et même "le sexy" à certains moments.

Biographie 
Damian Yee est né le 5 décembre 1967 à Kingston en Jamaïque. Il a grandi en Jamaïque et a étudié à Toronto de ses 13 à 21 ans, où il a obtenu un diplôme Bachelor en Arts appliqués en 1989.

Il représentera le Canada au concours international "des jeunes créateurs de la mode". Il s'est ensuite installé à Paris, où il vit depuis plus de 30 ans. Il a principalement travaillé comme designer de mode indépendant pour des clients à travers le monde.

Carrière 
En 2006, Damian Yee a conçu sa première collection pour Guy Laroche, qui a été présentée en octobre de la même année. Cette collection était inspirée de la robe Laroche de Mireille Darc, portée par l'actrice dans le film d'Yves Robert, Le grand blond avec une chaussure noire (1972).

Il a également conçu la collection Jubilé pour Guy Laroche en 2019, pour célébrer le cinquantième anniversaire de la maison. La collection avait un thème de tapis rouge et présentait des textures luxueuses et beaucoup de rouge.

En plus de ses fonctions de directeur créatif de la célèbre maison Guy Laroche, Damian Yee collabore fréquemment à la conception de costumes de films, Simone le voyage du siècle et Grace de Monaco, pour ne citer que les derniers.

Réalisations et Reconnaissances 
Damian Yee est reconnu dans l'industrie de la mode pour sa créativité et sa contribution notable à la mode et du costume . En 2006, Vogue Patterns a acheté deux de ses modèles conçus pour Guy Laroche. Le premier patron, Vogue V1047, est une robe de soirée pour tissus extensibles, toujours en circulation.

Impact et Héritage 
Damian Yee dispose d' une certaine influence dans son milieu. Ses créations innovantes ont inspiré de nombreux autres designers de mode, et ses collaborations avec Guy Laroche ont permis le maintien de la maison après le départ d'Hervé Leger Leroux  avec lequel il avait collaboré 2 ans avant que la maison ne lui demande de le remplacer.

Désirant partager sa passion il enseigne son métier dans plusieurs écoles de mode parisienne et américaines.

Sources

Références 

Mode